Unter Guṇa (Sanskrit, m., गुण, guṇa, urspr.: Schnur, Faden; später: Eigenschaft, Qualität)
versteht man:
 nach dem philosophischen Konzept des indischen Samkhya die Qualitäten jener Kräfte, aus denen die Urmaterie des Swarlokas, Prakriti, zusammengesetzt ist, s. Guna (Samkhya)
 in der Sanskrit-Grammatik die Vollstufe im qualitativen Ablaut, s. Ablaut#Ablaute im Sanskrit

Guṇa ist ferner:
 ein Distrikt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, s. Guna (Distrikt)
 Die Hauptstadt dieses Distrikts, s. Guna (Madhya Pradesh)

Guna ist ferner:
 ein weiblicher Vorname aus Lettland (Namenstag am 8. Dezember), s. Guna (Name)
 ein äthiopischer Distrikt in Oromia
 ein Schildvulkan in der Amhara-Region in Äthiopien, s. Mount Guna
 eine alternative Schreibweise für Volk und Sprache der Kuna (Ethnie), beheimatet in der Provinz Guna Yala in Panama und in Kolumbien
 der Name einer ehemaligen nepalesischen Airlines, s. Guna Airlines
 ein philippinisches Unkrautmesser, auch bolo-guna, s. Bolo (Messer)

Gunaa ist:
 der Name eines tamilsprachigen romantisch-psychologischen Films aus dem Jahre 1991, s. Guna (Film)